Bucium több romániai település neve:

 Tőkefalva, Bihar megye
 Bucsum (Brassó megye), Brassó megye
 Bucsony, Fehér megye
 Bucsum (Felsővárosvíz község), Hunyad megye
 Bucium (Neamț megye)